Myrddraal, een wezen uit de boekenreeks Het Rad des Tijds van Robert Jordan
 Halfman (pachter), de pachter van een kasteelboerderij, die het feitelijke boerenwerk deed